Алексей Степанович Кожухов (1786, Губино, Тверская губерния — 9 мая 1854, там же) — полковник Русской императорской армии (1814), деятель партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года, в 1818—1826 годах — курский губернатор.

Биография 
С 12-летнего возраста был записан в Украинский мушкетёрский полк портупей-прапорщиком. Окончил юнкерскую школу; служил в Украинском пехотном полку.

В русско-турецкой войне 1806—1812 годов в чине поручика участвовал в штурме крепостей Хотина (1807), Измаила, Силистрии, Рущука (1809; командовал добровольцами-охотниками, был тяжело ранен). В одном из сражений взял в плен турецкого пашу со свитой и отрядом из 400 солдат и офицеров. Удостоен нескольких орденов. С 1811 года, с назначением М. И. Кутузова главнокомандующим Дунайской армией, стал его адъютантом и оставался в этой должности до кончины фельдмаршала, присутствовал при его захоронении.

В Отечественной войне 1812 года участвовал в Бородинской битве. Затем в составе отряда лёгкой кавалерии князя Н. Д. Кудашева (зятя М. И. Кутузова) был в партизанах; участвовал в боях по Серпуховской дороге, в боях у Красной Пахры действовал в тылу наполеоновской армии. Взял в плен французского генерала с ценными документами и 80 французских офицеров и солдат, за что был награждён орденом св. Анны II степени с бриллиантами.

В составе лейб-гвардии Литовского полка участвовал в заграничных походах русской армии. В 1816 году вышел в отставку в чине полковника.

Служил по Министерству уделов, с 29 ноября 1816 года — курский вице-губернатор; с 19 августа 1818 по 15 января 1826 года — Курский губернатор. Покровительствовал Н. А. Полевому, будущему публицисту и издателю, Ф. А. Семёнову, астроному.
Кожухов был не очень высокого роста, крепок телом, бел и румян. Он пользовался особою милостию императора Александра I, был примерным и строгим начальником губернии в этой беспокойной стороне и сохранил в ней порядок, который никогда уже после него там водворен быть и не мог.

Подозревался в причастности к декабристам, несколько месяцев находился в заключении в Петропавловской крепости. Освобождён за недоказанностью обвинений.

В 1827 году в чине действительного тайного советника вышел в отставку, служил в Департаменте военных поселений (имея в 1827 году чин действительного статского советника, он не мог с этого года стать вдруг действительным тайным советником).

До конца жизни жил в своей усадьбе в селе Губино Калязинского уезда, где и был похоронен.

Надгробная плита с могилы в канун 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов перенесена в деревню Пенье к подножию памятника павшим односельчанам.

Семья 

Жена — княжна Анна Петровна Трубецкая (29.12.1793—29.03.1827), внучка князя Николая Никитича Трубецкого. По словам А. О. Смирновой, император «Александр I состоял в платонической связи с красавицей г-жой Кожуховой, муж которой был губернатором в Курске и брал взятки в четыре руки — отчего и был отставлен, как только Николай I взошел на трон». «Анна Петровна, — писал Вигель, — совсем не была красавицей, но трудно было найти милее и нежнее ее голоса, взгляда и улыбки, стройнее и гибче её стана. Говорили, что император был к ней неравнодушен, и заключали из того, что в проезды через Курск он всегда лишний день с нею оставался, а она всякую зиму месяца на два ездила в Петербург». Умерла в Москве вскоре после родов от простуды, похоронена в Донском монастыре. Надгробие А. П. Кожуховой создал скульптор И. П . Мартос. Дети:
 Елена (1817—1899), наследница имения Губино-на-Нерли.
 Евгений (1824—1895), тверской вице-губернатор (1868—1879), председатель Московского цензурного комитета.
 Александр (16.03.1827— ?), крестник графа С. П. Потемкина.

Награды 
 орден святой Анны 4-й степени
 орден Святой Анны 2-й степени с бриллиантами (1812).

Примечания

Литература 
 Авакумова М. Адъютант Кутузова // Калининская правда. — 1972. — 18 февр.
 Суворов Н. А. Калязин. Страницы истории: путеводитель по городу и району. — 3-изд., испр. и доп. — Калязин, 2000.
 Тверская губерния в Отечественной войне 1812 года. — Тверь, 2002.

Ссылки 
 
 

Выпускники Пажеского корпуса
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Участники Бородинского сражения
Партизаны 1812 года
Курские вице-губернаторы
Курские губернаторы
Действительные тайные советники
Заключённые Петропавловской крепости
Похороненные в Калязинском районе